Обърн може да се отнася за няколко града в Съединените щати:
 Обърн (Алабама)
 Обърн (Ню Йорк)
 Обърн (Мейн)